Joss steht für:

 M. Joss & Löwenstein, böhmischer Wäschehersteller
 Joss (Vorname), Vorname

Joss oder Joß ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Joss (1886–1939), Schweizer Politiker (BGB)
 Morag Joss, britische Schriftstellerin
 Rudolf Joss (1906–1966), Schweizer Architekt
 Victor Joß, österreichischer Musikwissenschaftler, Übersetzer, Journalist, Pianist und Komponist
 Walter Joss (1875–1915), Schweizer Architekt

Joss. ist das botanische Autorenkürzel für:
 Marcel Josserand (1900–1992), französischer Pilzkundler

Siehe auch:
 Jos (Begriffsklärung)

Abkürzung